George Augustus Frederic II fue rey de la Nación Misquita desde 1842 hasta 1864. Su gobierno se dio bajo muchas dificultades en visto que fue en un momento en que el reino estaba sujeto a rivalidad internacional y fue el primer monarca de esta dinastía que presencio la decadencia de su reino.

Biografía

Primeros años 
Nació alrededor de 1833 en Nicaragua, hijo del rey Robert Charles Frederic I. En 1840, el rey Robert Charles estableció un testamento que creó un consejo para supervisar los asuntos del país en los últimos años de su reinado y para asegurar que su heredero sea asesorado durante una regencia, y que la educación y el apoyo de su familia sean mantenido El testamento otorgó un poder considerable al Superintendente, Alexander MacDonald, para nombrar consejeros, y le dio al consejo pleno poder para instituir y cambiar leyes, además de la ley que establece el anglicanismo como la iglesia oficial del estado.

Reinado 
George Augustus tenía solo unos 9 años cuando murió su padre, y el Consejo de Regencia creado por su padre y MacDonald, después de haber sido rechazado en Gran Bretaña, se reanudó con una composición diferente, esta vez bajo el Superintendente Patrick Walker. Sin embargo, además de este consejo, también hubo una regencia organizada dentro del propio reino, compuesta por el "Príncipe" Wellington, el "Coronel" Johnson y el "General" Lowrey, reconocido por el gobierno británico el 4 de mayo de 1843. Fue coronado en Belice el 7 de mayo de 1845, cuando solo tenía 12 años. Al año siguiente, 1846, el rey abolió el consejo de regencia y nombró uno nuevo con los consejeros originales designados en cargos honorarios y un nuevo personal, compuesto por habitantes criollos de Bluefields para continuar la regencia.

El Consejo, actuando en su nombre, aprobó una serie de leyes que establecían una milicia bajo mando y control local y abolían las concesiones de tierras otorgadas por su padre que se consideraban irregulares, así como abolían las "Leyes y Costumbres de los Indios", principalmente judiciales. procedimientos, que debían ser manejados por magistrados designados por la realeza, y regular la tala de árboles.

El rey George apoyó a Gran Bretaña y permitió que una variedad de superintendentes operaran dentro del reino para promover sus intereses y, a su vez, recibió su apoyo político. Como parte de este apoyo, los ingleses declararon un Protectorado sobre el Reino Misquito en 1844 y utilizaron el reino como una tapadera para la expansión de los intereses estratégicos y comerciales británicos en América Central. Ese mismo año Gran Bretaña había otorgado la mayor parte de las tierras del reino que se encontraban en su territorio. A pesar de ello, se dieron las  iniciativas de expansión del centro del reino hacia el sur, primero a Bluefields y luego a San Juan del Norte, donde cooperó, con el apoyo de las fuerzas navales británicas, en la expulsión de la guarnición nicaragüense y la anexión de la ciudad al Reino Miskito en 1848. Tener esta ciudad le dio a Gran Bretaña y al Reino Misquito el control de un punto importante en un canal para conectar el Atlántico y el Pacífico.

La expansión hacia el sur encontró una fuerte resistencia de las Repúblicas de Nicaragua y Honduras, así como de los Estados Unidos, que deseaban limitar la influencia británica en América Central, como principio de la doctrina Monroe. El mayor conflicto que vio el reino tuvo lugar cuando Estados Unidos y Gran Bretaña se enfrentaron entre 1850 y 1854 en torno a San Juan del Norte, lo que finalmente llevó a Gran Bretaña a renunciar a su papel de Protectorado en el Tratado de Managua en 1860. Según los términos del tratado, Gran Bretaña reconocería la soberanía de Nicaragua. sobre el reino Misquito, reservando para su pueblo el derecho al autogobierno, y el pago de un estipendio anual al rey. El tratado retiró el reconocimiento internacional de George como "rey" y lo consideró solo el "jefe hereditario" de una entidad llamada "Reserva Mosquita".

Si bien el tratado fue significativo en lo que respecta a la posición internacional del Reino Miskito, ni Nicaragua ni Gran Bretaña habían podido ocupar, gravar o recaudar ingresos del reino. En consecuencia, el tratado tuvo poca importancia interna para los habitantes o para el estado doméstico del rey George. En 1861, George Augustus, ahora llamándose a sí mismo "Jefe Hereditario" y dando su residencia como Bluefields, Mosquito Reservation, convocó un consejo para promulgar lo que equivalía a una constitución de la nueva entidad. Reconoció los límites establecidos por el Tratado de Managua, reiteró las leyes existentes aprobadas en 1846 y estableció un órgano de gobierno de dos niveles con poder ejercido por funcionarios electos calificados (se especifica el género masculino, la alfabetización y la propiedad como calificación). Este sistema permitió compartir el poder entre la población mayoritariamente criolla y la población indígena.

Competencia y carácter 
Los detractores, tanto del gobierno británico, así como de los escritores estadounidenses, especialmente E. G. Squier, caracterizaron a George Augustus como un monarca simplón e incompetente. Estos escritores se inclinaban a presentarlo como un títere de los intereses británicos ya suponer que su reino no era realmente capaz de gobernarse a sí mismo, por ende este permitía que los ingleses tuvieran mucha libertad dentro de si, además de ser alguien de poca presencia o carisma.

Véase también 

 Imperialismo
 Historia de Nicaragua
 Historia de Honduras

Referencias  

Misquito